Элизабет Сегрейв (; 25 октября 1338 — до 9 октября 1368) — английская аристократка, 5-я баронесса Сегрейв в своём праве. Дочь Маргарет, герцогини Норфолк.

Биография 
Элизабет Сегрейв принадлежала к знатному и влиятельному аристократическому роду Сегрейвов. Она была дочерью Джона Сегрейва, 4-го барона Сегрейва, и его жены Маргарет Норфолкской (внучки короля Эдуарда I). Примерно в 1349 году Элизабет (тогда десяти- или одиннадцатилетнюю) выдали замуж за Джона Моубрея, старшего сына и наследника 3-го барона Моубрея. Поскольку её братья умерли детьми, Элизабет стала после смерти отца в 1353 году баронессой Сегрейв в своём праве (suo jure); в 1361 году она стала баронессой Моубрей по мужу. От матери Элизабет должна была унаследовать титул герцогини Норфолкской и обширные владения деда, Томаса Бразертона, но Маргарет её пережила на 30 лет.

В браке Джона Моубрея и Элизабет Сегрейв родились пятеро детей:

 Джон Моубрей, 1-й граф Ноттингем (1365 — до 12 февраля 1383);
 Томас де Моубрей, 1-й герцог Норфолк (1366—1399);
 Элеонора Моубрей, жена Джона Уэллса, 5-го барона Уэллса;
 Маргарет Моубрей (умерла до 1401 года), жена сэра Реджинальда Люси;
 Джоан Моубрей, жена сэра Томаса Грея и сэра Томаса Тунсталла.

Предки

Примечания 

Бароны Сегрейв
Элизабет Сегрейв, 5-я баронесса Сегрейв